52. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 52. Armee (Rote Armee)
 52. Armee (Japanisches Kaiserreich)